Shanghai Automotive Industry Corporation (SAIC) – chińskie przedsiębiorstwo motoryzacyjne
 Science Applications International Corporation (SAIC) – amerykańskie przedsiębiorstwo zbrojeniowe